Boym, Boim, Bojm:

 Jerzy Boim
 Kaplica Boimów
 Paweł Jerzy Boim (Boym) (1581 – 1641)
 Michał Piotr Boym, jezuita, misjonarz, jeden z pierwszych badaczy Chin
 Benedykt Paweł Boym, jezuita i pisarz z XVII w.
 Henryk Bojm, polski scenarzysta
 Ze’ew Bojm, izraelski polityk